Bonnevaux est un toponyme qui peut désigner :

Communes 
 Bonnevaux, commune française du département du Doubs, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Bonnevaux, commune française du département du Gard, en région Occitanie ;
 Bonnevaux, commune française du département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Porte-des-Bonnevaux commune française du département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ancienne commune 
 Bonnevaux-le-Prieuré, ancienne commune française du département du Doubs, en région Bourgogne-Franche-Comté ; devenue une commune déléguée de la commune nouvelle d'Ornans, le .

Forêt 
 Forêt de Bonnevaux, massif forestier du département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Monuments

Monastères 
 Abbaye de Bonnevaux, abbaye cistercienne sur le territoire de la commune française de Villeneuve-de-Marc, dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes ; construite en 1117 et rasée en 1790 ;
 Abbaye de Bonnevaux (Poitou), abbaye bénédictine puis cistercienne, sur le territoire de la commune française de Marçay, dans le département de la Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine ; construite en 1119 et revendue comme bien national à la Révolution.
 Commanderie de Bonnevaux, commanderie templière puis hospitalière, sur le territoire de la commune française de Jonchery dans le département de la Haute-Marne, en région Grand Est ; fondée vers 1140.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France